LEC – konstruktor i zespół Formuły 1

 Dawna nazwa Giżycka – miasta w województwie warmińsko-mazurskim
 Stanisław Jerzy Lec – satyryk, aforysta i poeta polski
 Zdzisław Franciszek Lec (ur. 1951) – polski ksiądz katolicki archidiecezji wrocławskiej, profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła.
 Lec Bushati (1923–1996) – albański aktor.
 Lec Kurti (1884-1948) – albański dyplomata i kompozytor.
 League of Legends European Championship – europejska liga e-sportowa w grze League of Legends

Zobacz też 
 LEC CRP1 – samochód Formuły 1
 LEC Refrigeration – brytyjska firma produkująca urządzenia chłodnicze.